Дон Дијего има више значења:

 Дон Дијего, Посада (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дон Дијего (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дон Дијего (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику